The Dish – nome comunemente dato al radiotelescopio di Stanford, in California
 The Dish – film del 2000 diretto da Rob Sitch
 The Dish – serie televisiva australiana

Pagine correlate 
 Dish